Молиникос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Занимает площадь 144 км². Население — 1 060 человек (на 2010 год). Расстояние — 91 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento de Molinicos
 Web sobre el municipio de Molinicos
 Web de la Mancomunidad de la Sierra del Segura
 Sitio sobre los municipios de la Sierra del Segura albaceteña

Муниципалитеты Альбасете